Омутное — деревня в Томском районе Томской области России. Входит в состав Воронинского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, на реке Щербак, запруженной на южной окраине деревни.

 Географическое положение
Расстояние до

центра поселения д. Воронино: 45 км.

областного и районного центра г. Томск: 55 км.

История 
На начало Великой отечественной войны Омутное входило в состав Туганского района, в Григорьевский сельсовет.

В соответствии с Постановлением Главы администрации Томского района № 68 от 14.04.1997 года «О реформировании органов местного самоуправления на территории Томского района» д. Омутное вошла в Воронинский сельский округ, образованный в 1997 году в границах Семилуженской сельской администрации.

В соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ деревня вошла в муниципальное образование Воронинское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Лесное хозяйство.

достопримечательность 
«Известковая скала на р. Щербак» — памятник природы.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Омутное на Викимапии

Населённые пункты Томского района